Münther ist der Familienname folgender Personen:

 Hanne-Martje Münther (* 1940), deutsche Künstlerin
 Otto Münther (1864–1929), estnischer Schriftsteller und Kritiker

Siehe auch:
 Munther